Gustavo Kuerten (Guga) era o atual campeão, mas optou por não participar desta edição.

Rafael Nadal vence a final por 6–0, 6–7(2–7) contra Alberto Martín.

Cabeças de chave

Chave

Final

Chave 1

Chave 2

Ligações externas
Chave de simples do Brasil Open de 2005
Chave da fase de classificação

S